Зогра́фос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Зографос, Аристотилис (в монашестве Амвросий; род. 1960) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Корейский.
 Зографос, Панайотис (по другим сведениям Димитрис Зографос; годы рождения и смерти неизвестны) — греческий художник-самоучка.
 Христакис-Зографос, Георгиос (1863—1920) — греческий политик, глава самопровозглашённой Автономной Республики Северного Эпира.

Другое
 Зографос — город и община в Греции, часть афинской городской агломерации.